Ян ван Бракель (; около 1638 — , сражение при Бичи-Хед) — голландский адмирал XVII века.

Биография 
Ян ван Бракель родился в начале XVII века; точная дата рождения неизвестна, предположительно 1638 год. В 1640 году поступил на службу во флот.

В 1657 году принимал участие в экспедиции в Средиземное море против берберских пиратов, под началом де Рюйтера, и во всех его плаваниях и походах. В 1665 году, во время второй англо-голландской войны, уже командуя фрегатом «Лебедь», Бракель был настигнут флотилией англичан и после отчаянного боя при Доггер-банке (западная часть Северного моря) сжег свой корабль и спасся с командой на шлюпках.

В бою при Дюнкерке в 1666 году, командуя брандером Lammerty Quick, нанес много вреда англичанам. В следующем году участвовал в рейде адмирала де Рюйтера на устье Темзы, командуя фрегатом «Мир». Невзирая на запрет де Рюйтера, Бракель, разрушив цепные заграждения на Темзе, поднялся вверх по реке и захватил в плен 44-пушечный фрегат Jonathan, за что был награждён золотой цепью на шею.

В бою при Солебее в 1672 году, в состав эскадры адмирала де Рюйтера, Бракель схватился на своем корабле «Осторожность» с 100-пушечным кораблем Royal-James, под флагом адмирала Монтегю, и привел его в такое состояние, что адмирал был вынужден с людьми покинуть тонущий корабль, но и корабль Бракеля пришлось отбуксировать за линию сражавшихся.

Последним походом Бракеля была успешная экспедиция в Средиземное море для уничтожения пиратов, за что Бракель был произведен в шаутбенахты (контр-адмирал).

10 июля 1690 года Бракель был убит в сражении при Бичи-Хед.

Литература 
 

Шаутбенахты (Нидерланды)